Cuvântul Thriller se poate referi la:

 Thriller, un gen artistic întâlnit în cinematografie și literatură 
 Thriller, albumul lui Michael Jackson
 „Thriller”, ultimul extras pe single de pe albumul cu același nume